|}
Перелік міст районного значення станом на 1 січня 2021 року

Статистика за областями

Див. також 

 Міста України (в алфавітному порядку)
 Міста України (за населенням)
 Міста України (за часткою українців у населенні)
 Список міст обласного значення України
 Адміністративний устрій України
 КАТОТТГ
 Список міських голів України
 Список областей України за кількістю населення

Примітки 

Списки населених пунктів України
Міста районного значення